Arubaans voetbalelftal (mannen)
 Arubaans voetbalelftal (vrouwen)
 Arubaans olympisch voetbalelftal (mannen)